

Особи 
 Валентина Аксак (*1953) — білоруська поетеса
 Іван Аксак — польський шляхтич
 Стефан Аксак — шляхтич, урядник Речі Посполитої

Герб 
 Аксак — шляхетський герб татарського походження
 Аксак II — шляхетський герб, вид герба Аксак
 Аксак (Приятель) — польський та український шляхетський герб

Див. також 
 рід Аксаки